Маседа

Топоніми

Маседа (Іспанія)

Маседа (Португалія)